Vesta (mythologie), een Romeinse godin
 Vesta (planetoïde), een planetoïde
 Vesta (Minnesota), een plaats in de staat Minnesota in de Verenigde Staten
 VV Vesta, een voetbalvereniging uit het Nederlandse Melick
 SV VESTA, een voetbalvereniging uit Curaçao
 verzekeringsmaatschappij Vesta, later Victoria-Vesta, een onderdeel van RVS Verzekeringen